Булынко — украинская фамилия.

Известные носители:

 Булынко Александр Георгиевич — киноактёр
 Булынко, Алина Леонидовна — юная киноактриса